Frydman – wieś w Polsce

 Ludzie o nazwisku Frydman
 Maria Frydman
 Maurycy Frydman
 Paulin Frydman
 Roman Frydman